{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (86801) - || 2000 GJ113 || 6 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86802) - || 2000 GY113 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86803) - || 2000 GZ114 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86804) - || 2000 GH115 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86805) - || 2000 GR115 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86806) - || 2000 GS115 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86807) - || 2000 GE116 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86808) - || 2000 GW116 || 2 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86809) - || 2000 GC124 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86810) - || 2000 GD124 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86811) - || 2000 GX124 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86812) - || 2000 GB125 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86813) - || 2000 GS131 || 7 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86814) - || 2000 GB133 || 13 april 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (86815) - || 2000 GL134 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86816) - || 2000 GB135 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86817) - || 2000 GY135 || 12 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86818) - || 2000 GK136 || 12 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86819) - || 2000 GK137 || 13 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86820) - || 2000 GJ138 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86821) - || 2000 GV138 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86822) - || 2000 GY139 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86823) - || 2000 GO140 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86824) - || 2000 GS140 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86825) - || 2000 GM141 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86826) - || 2000 GG142 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86827) - || 2000 GN145 || 10 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86828) - || 2000 GR145 || 11 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86829) - || 2000 GR146 || 12 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86830) - || 2000 GN147 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86831) - || 2000 GT147 || 2 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86832) - || 2000 GU152 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86833) - || 2000 GZ153 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86834) - || 2000 GY156 || 6 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86835) - || 2000 GJ158 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86836) - || 2000 GE160 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86837) - || 2000 GH160 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86838) - || 2000 GY161 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86839) - || 2000 GD162 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86840) - || 2000 GF162 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86841) - || 2000 GC163 || 9 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86842) - || 2000 GQ166 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86843) - || 2000 GM168 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86844) - || 2000 GW170 || 5 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86845) - || 2000 GP172 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86846) - || 2000 GC173 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86847) - || 2000 GV174 || 3 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86848) - || 2000 GL176 || 2 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86849) - || 2000 GY179 || 5 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86850) - || 2000 GA183 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86851) - || 2000 HK || 24 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86852) - || 2000 HJ2 || 25 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86853) - || 2000 HC5 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86854) - || 2000 HF5 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86855) - || 2000 HQ5 || 24 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86856) - || 2000 HE9 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86857) - || 2000 HW9 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86858) - || 2000 HS11 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86859) - || 2000 HU11 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86860) - || 2000 HX11 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86861) - || 2000 HA12 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86862) - || 2000 HU13 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86863) - || 2000 HY14 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86864) - || 2000 HH16 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86865) - || 2000 HV16 || 24 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86866) - || 2000 HD18 || 24 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86867) - || 2000 HU18 || 25 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86868) - || 2000 HA20 || 27 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86869) - || 2000 HF20 || 29 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86870) - || 2000 HK20 || 29 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86871) - || 2000 HA21 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86872) - || 2000 HE21 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86873) - || 2000 HH21 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86874) - || 2000 HL21 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86875) - || 2000 HN21 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86876) - || 2000 HZ21 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86877) - || 2000 HG22 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86878) - || 2000 HD24 || 30 april 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (86879) - || 2000 HS25 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86880) - || 2000 HE26 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86881) - || 2000 HD27 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86882) - || 2000 HE27 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86883) - || 2000 HH27 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86884) - || 2000 HJ27 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86885) - || 2000 HU27 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86886) - || 2000 HR29 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86887) - || 2000 HV29 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86888) - || 2000 HB30 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86889) - || 2000 HF30 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86890) - || 2000 HN31 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86891) - || 2000 HK32 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86892) - || 2000 HQ32 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86893) - || 2000 HK33 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86894) - || 2000 HJ34 || 25 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86895) - || 2000 HW34 || 25 april 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (86896) - || 2000 HP37 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86897) - || 2000 HK39 || 29 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86898) - || 2000 HE40 || 30 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86899) - || 2000 HQ40 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86900) - || 2000 HM42 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten